Russische wielrenner uit Tsjoevasjië, zie Sergej Ivanov (wielrenner)
 Russische minister van defensie, zie Sergej Ivanov (politicus)
 Russische schilder van rond 1900, zie Sergej Ivanov (schilder)
 Russische basketballer, zie Sergej Ivanov (basketballer)
 Wit-Russisch atleet, zie Sergej Ivanov (atleet)
 Russische voetbalscheidsrechter, zie Sergej Ivanov (scheidsrechter)